Un Apol·lo Citaredo designa una estàtua o un altre tipus d'imatge d'Apol·lo que duu un dels seus atributs, la cítara, instrument de corda pinçada.

Entre els més coneguts n'hi ha l'Apol·lo Citaredo dels Museus Vaticans, una colossal estàtua de marbre del s. II d'un escultor romà desconegut. Apol·lo està coronat amb fulles de llorer i duu el vestit llarg dels bards jònics. L'estàtua fou trobada al 1774 al costat de set estàtues de les muses en les ruïnes de la vil·la de Gai Cassi Longí, prop de Tívoli.

Una escultura de marbre, ara identificada com Pothos, que procedia d'una perduda obra original grega d'Escopes del s. IV ae, fou restaurada com Apol·lo Citaredo i es conserva al Gran Saló del Palau Nou (Museus Capitolins). Un altre Apol·lo Citaredo de marbre de 2,29 m, còpia d'un original hel·lenístic atribuït a Timàrquides, del s. II ae, s'hi troba també.

Es conserva també un Apol·lo Citaredo (Museu del Prado) a Madrid, també atribuït a Timárquides, de marbre blanc d'1,10 m al qui li falten braços i cap.

Altres exemples n'inclouen l'Apol·lo de Màntua i l'Apol·lo Barberini, possiblement una còpia de l'estàtua de culte del temple d'Apol·lo Palatí, conservada en la Gliptoteca de Munic.

Galeria d'imatges

Referències 

Música de l'antiga Grècia
Escultura de l'edat antiga
Segle II